Карахан, Лев Маратович (род. 1953) — советский и российский кинокритик, киновед, журналист, редактор, кинопродюсер.
 Карахан, Лев Михайлович (1889—1937) — революционер, советский дипломат.